Juan Carlos García Álvarez – calciatore messicano
Juan Carlos García Barahona – calciatore honduregno
Juan Carlos García Rulfo – calciatore messicano
Juan Carlos García – cavaliere colombiano naturalizzato italiano